

Persone
Alfred Milner, I visconte Milner – politico britannico
Billy Milner – giocatore di football americano statunitense
Brenda Milner – neuropsicologa canadese
Celena Mondie-Milner – atleta statunitense
Isaac Milner – matematico britannico
James Milner – calciatore britannico
James Milner – signore di Sark
Martin Milner – attore statunitense
Milner Ayala – calciatore paraguaiano
Nehe Milner-Skudder – rugbista neozelandese
Robin Milner – informatico britannico
Stuart Milner-Barry – scacchista e crittografo britannico
Victor Milner – direttore della fotografia statunitense
Yuri Milner – imprenditore russo

Altro
Milner – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia